Рубанчик — фамилия. Известные носители:

 Рубанчик, Александр Матвеевич — первый президент федерации самбо СССР.
 Рубанчик, Яков Осипович (1899—1948) — советский архитектор и художник.